een Frans spreekwoord, zie Lijst van Franse spreekwoorden
 C'est la vie (festival), een straattheater- en muziekfestival in de Nederlandse stad Emmen

Muziek	
C'est la Vie (Robbie Nevil), een lied van Robbie Nevil uit 1986
C'est la vie (Hanny en de Rekels), een lied van Hanny en de Rekels uit 1988
C'est la vie (UB40), een lied van Hanny en de Rekels uit 1993
C'est la vie (B*Witched), een lied van B*Witched uit 1998
C'est la vie (Jean Michel Jarre), een lied van Jean Michel Jarre in samenwerking met Natacha Atlas uit 1999
C'est la vie (René Riva), een lied van René Riva uit 2005
C'est la vie (Peter Beense), een lied van Peter Beense uit 2007
C'est la vie (Khaled), een lied van Khaled uit 2012
C'est la vie (The Partysquad), een lied van The Partysquad in samenwerking met Josylvio, Bizzey, Hansie en Broertje uit 2017
C'est la vie (Kleine John), een lied van Kleine John in samenwerking met Chavanté uit 2021